

Села:
 Придніпрянське — Дніпропетровська область, Дніпропетровський район
 Придніпрянське — Полтавська область, Кобеляцький район
 Придніпрянське — Полтавська область, Кременчуцький район